Badaojiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baishan (prefekturhuvudort), Jilin, 
 Badaojiang Qu, härad, Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar